Toon (geluid), een geluid van een bepaalde toonhoogte
Toon (muziek), stamtoon of daarvan afgeleide toon
Harttonen, het geluid dat wordt veroorzaakt door het sluiten van een klep in het hart
Toonwaarde, een karakterisering van de kleurschakeringen in een kunstwerk of gebouw
stemming, de sfeer van een plek, een geluid, tekst of film
Toon (Ehime), een stad in de Japanse prefectuur Ehime
een jongensnaam afgeleid van Antonius (voornaam)
Toon Schildpad, een personage van Disney, bevriend met Broer Konijn
)toon), een festival voor kunst en muziek in Haarlem
Toon (televisieserie), een Nederlandse komedieserie van Beer ten Kate
 Toon, pseudoniem voor Antoine Honnier

Zie ook

 Toon Hermans, Nederlands cabaretier, dichter, schilder, zanger.